Ацетилацетонат — органическое вещество, хелатное соединение металла и ацетилацетона:

 Ацетилацетонат иттрия 
 Ацетилацетонат лантана 
 Ацетилацетонат марганца 
 Ацетилацетонат скандия 
 Ацетилацетонат таллия